Боје има више значења:

 Боје
 Боје (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Боје (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику